Святой Георгий Победоносец — христианский святой, великомученик.

 «Святой Георгий Победоносец» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи 1770 года постройки.
 «Святой Георгий Победоносец» — парусный фрегат Черноморского флота Российской империи 1785 года постройки.
 «Святой Георгий Победоносец» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи 1829 года постройки.
 «Святой Георгий Победоносец» — советская и российская стратегическая атомная подводная лодка проекта 667БДР «Кальмар» 1980 года постройки.